Габор Хорват: 
 Хорват, Габор (род. 1971) — венгерский гребец-байдарочник, трёхкратный чемпион мира.
 Хорват, Габор (род. 1985) — венгерский гребец-каноист.